Миха́йло Во́лков (ок. 1680 — после 1724) — сибирский рудознатец, открывший в 1721 году месторождение каменного угля на территории современного Кемерова, положившее начало разработке Кузнецкого угольного бассейна. Открытие Волковым угля на Томи послужило началом строительства будущего города Кемерово.

Биография 
Существуют разные версии происхождения Волкова. По одной из них, он был тобольским казачим сыном, по другой, получившей распространение в 1950-х годах, — выходцем из крепостных крестьян. В 1960-е годы преобладающей среди историков стала версия о казаческом происхождении Волкова. В 2000-х годах появились несколько монографий, содержащих результаты генеалогических исследований, подтверждающие в равной степени обе версии происхождения.

По некоторым данным, в 1708—1710 годах Михайло Волков жил в Красномысской слободе Тобольского уезда. В 1717 году числился среди жителей Чаусского острога в Томском уезде Томской губернии. В том же году он отправился на Алтай, где поселился в недавно основанной Белоярской крепости.

На Алтае Волков занимался поисками руд в составе первых сибирских отрядов рудоискателей Степана Костылева и Фёдора Комарова. Следуя по древним «чудским копям», они обнаружили на северном Салаире и северном Алтае богатые месторождения серебряных и медных руд. После проведения опытных плавок в Москве Волкова вновь отправили на поиск руд в Сибирь.

Вероятно, с 1717 по 1720 год Волков занимался поисками руд в верховьях Иртыша около устья Убы. В 1720 году он переехал в Омскую крепость, откуда вернулся в Тобольск за разрешением на поиск руд Томском уезде. В компании с рудознатцем Фёдором Инютиным Волков нашли несколько месторождений серебряных руд по рекам Порос, Ояш, Шегарка и Томь. Образцы руд были доставлены в Тобольск. Известно, что в октябре 1720 года Волков с Инютиным ездили в Кунгур для освидетельствования найденных ими образцов.

Открытие месторождения каменного угля в Кузбассе 

В 1718—1719 годах в ходе поисков руды вдоль сибирских рек Михайло Волков обнаружил «горелую гору» с выходами на поверхность каменного угля в 7 верстах от Верхотомского острога вверх по течению Томи (на территории Рудничного района современного Кемерова).  года доклад Волкова об открытии месторождения был зарегистрирован в Тобольской губернской канцелярии.  года указанное Волковым место обследовала экспедиция под руководством бергауэра Пауля Прифцена (Павла Бривцына), в ходе экспедиции, по-прежнему продолжавшей считать найденную Красную гору месторождением серебряных руд, были отобраны образцы пород. Вероятно, после возвращения экспедиции в Кунгур, уральскими рудознатцами был найден уголь в образцах, взятых на берегах Томи.  года образец каменного угля был зарегистрирован в реестре Уральской канцелярии Берг-коллегии в Уктусе под № 1 и с сопроводительным письмом за подписью  отправлен в Москву в Главную канцелярию Берг-коллегии.

После отправки материалов в Москву Волкова отправили на горные работы на Подволошный рудник на Урале (близ современной деревни Подволошной в Свердловской области), в 1723 году его перевели на Григоровский рудник Пыскорского завода, откуда он сбежал в 1724 году.

Память 

Именем Михайлы Волкова названа площадь в Кемерове. В нескольких десятках метров от того места, где Михайло Волков обнаружил уголь, на территории музея «Красная горка» установлен обелиск с надписью: «Первооткрывателю кузнецкого угля Михаилу Волкову в день 50-летия Кемеровского рудника. Сентябрь 1957 г.». В 1968 году в Кемерове был торжественно открыт памятник Волкову на площади его имени работы скульптора .

«Горелую гору», которую видел М. Волков, много позднее, в 1914 году, наблюдал исследователь Кузбасса Василий Иванович Яворский. Это были два пласта каменного угля в террасе правого берега Томи, на территории нынешнего Кемерово. Один из этих пластов, который горел в давние времена и в кровле которого выступали обожжённые песчаники, назвали «волковским».

В 1959 году в Прокопьевском Дворце пионеров установили гипсовую полутораметровую статую Михайло Волкова. В 1964 году статую передали в фонды Прокопьевского краеведческого музея.

В 1985 по мотивам открытия кузбасского угля был снят фильм «Тайна золотой горы».

С 28 мая 2004 года портрет Михаила Волкова размещен на эмблеме города Кемерово.

15 марта 2018 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летие основания города Кемерово» на которой изображён памятник М. Волкову.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Уголь в Кузбассе открыл не Михаил Волков?
 Усков. Судьба рудознатца
 Горелая гора Михаила Волкова. Вокруг света. Январь 1983 года

Персоналии:Кемерово
Кузбасс
Первооткрыватели месторождений
Персоналии по алфавиту